Ива́н Петро́вич Васи́льев: Васильев, Иван Петрович (1872 — ?) — полковник Отдельного корпуса жандармов, заведующий Особого отдела Департамента полиции.
 Васильев, Иван Петрович (1879―1949) ― советский патологоанатом, доктор медицины, профессор, заслуженный деятель науки РСФСР, заслуженный деятель науки Татарской АССР.
 Васильев, Иван Петрович (1921—2010) — советский военнослужащий. Герой Советского Союза.